Булун:

 Булун — село в Амгинском улусе Якутии.
 Булун — село в Таттинском улусе Якутии.
 Булун — бывшее поселение в Булунском улусе Якутии.
 Булун — река, правый приток Коркодона.
 Булун — река, приток Хеты.
 Булун — река, левый приток Лены.